Matschenz ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Matschenz (* 1979), deutsch-niederländischer Skeletonpilot
 Hermann Matschenz (1848–1901), deutscher Stenograph
 Jacob Matschenz (* 1984), deutscher Schauspieler